Mette Nielsen puede referirse a las siguientes personas:

 Mette Nielsen (nadadora), nadadora danesa;
 Mette Nielsen (taekwondo), practicante de taekwondo danesa.